Michael White
 Michael White (1936–2016) skót producer
 Michael White (1959–2018) brit író, zenész (Thompson Twins)
 Michael White (1991) walesi sznúkerjátékos
hasonló nevűek
 Michael Jai White (1967) amerikai színész, harcművész